Die Liste der Weltmeister im Biathlon listet alle Sieger sowie mit den Zweit- und Drittplatzierten die weiteren Medaillengewinner bei den Biathlon-Weltmeisterschaften, gegliedert nach Männern und Frauen und den einzelnen Wettbewerben, auf. Im weiteren Teil werden alle Biathleten, die mindestens einmal Weltmeister waren, aufgelistet. Die Liste enthält 131 Weltmeister seit der WM 1958 in Saalfelden und 93 Weltmeisterinnen seit der WM 1984 in Chamonix. Diese sind in Männer und Frauen und in die zehn erfolgreichsten Biathleten unterteilt. Zusätzlich werden noch die Goldmedaillen aufgelistet, die in Einzelrennen erzielt wurden. Es werden der Zeitraum, in dem der Athlet seine Medaillen gewonnen hat, die Silber- und Bronzemedaillen sowie die Gesamtanzahl der Medaillen angegeben. In weiteren Listen werden die Nationenwertungen für Männer und Frauen getrennt und gemeinsam dargestellt.

Wettbewerbe 

Erfasst werden alle Wettbewerbe die im Rahmen von Weltmeisterschaften, die von der International Biathlon Union (IBU) und deren Vorgängerorganisation veranstaltet werden, ausgerichtet wurden.

Männer 
 20 km Einzel seit der WM 1958 mit 45 Bewerben.
 10 km Sprint seit der WM 1974 mit 34 Bewerben.
 12,5 km Verfolgung seit der WM 1997 mit 17 Bewerben.
 15 km Massenstart seit der WM 1999 mit 16 Bewerben.
 4 × 7,5 km Staffel seit 1958 mit 45 Bewerben. Von der WM 1959 bis zur WM 1965 wurde die Staffel als 3 × 7,5 km ausgerichtet.
 Mannschaftswettkampf (4 × 20 km gemeinsam) von der WM 1989 bis zur WM 1998 mit zehn Bewerben.
 Mixed-Staffel 2 × 6 km + 2 × 7,5 km (zwei Frauen, zwei Männer) seit der Mixed-WM 2005 mit 12 Bewerben.
 Single-Mixed-Staffel 4 × 3 km + 1,5 km (eine Frau und ein Mann) seit der WM 2019 mit einem Bewerb.
 Insgesamt wurden in 179 Bewerben 351 Goldmedaillen und ebenso viele Silber- und Bronzemedaillen vergeben.

Einzel 
 20 Kilometer (viermal Schießen)

Sprint 
 10 Kilometer (zweimal Schießen)

Verfolgung 
 12,5 Kilometer (viermal Schießen)

Massenstart 
 15 Kilometer (viermal Schießen)

Staffel 
 1965: 3 × 7,5 Kilometer (je zweimal Schießen)
 ab 1966: 4 × 7,5 Kilometer (je zweimal Schießen)

In den Jahren 1958 bis 1963 wurden zwar Staffelergebnisse ausgewiesen, allerdings resultierten diese nicht aus einem eigenständigen Wettbewerb. Stattdessen wurden die Ergebnisse des Einzelrennens addiert und so ein Mannschaftsergebnis errechnet. Erst 1965 wurde ein separater Staffellauf mit gemeinsamem Start der Läufer ausgetragen, dieser Wettbewerb war eine 3 × 7,5-km-Staffel. Die Aufnahme als offizielle Disziplin erfolgte wiederum ein Jahr später, ab dann als 4 × 7,5-km-Staffel. Entsprechend der Zählung bei der IBU und anderer Stellen sind die inoffiziellen Staffelwettbewerbe von 1958 bis 1965 (heller unterlegt) in den Statistiken auf dieser Seite trotzdem eingeschlossen.

Mannschaft 
 4 × 20 Kilometer gemeinsam (insgesamt viermal Schießen)

Frauen 

 15 km Einzel (bis zur WM 1988 10 km) seit der WM 1984 mit 27 Bewerben.
 7,5 km Sprint (bis zur WM 1988 5 km) seit der WM 1984 mit 27 Bewerben. Bei der WM 2004 wurden wegen Zeitgleichheit zwei Bronzemedaillen vergeben.
 10 km Verfolgung seit der WM 1997 mit 17 Bewerben. Bei der WM 2003 wurden wegen Zeitgleichheit zwei Goldmedaillen vergeben, aber keine Silbermedaille.
 12,5 km Massenstart seit der WM 1999 mit 16 Bewerben.
 4 × 7,5 km Staffel (bis zur WM 1993 3 × 7,5 km, ab der WM 2003 4 × 6 km) seit 1984 mit 27 Bewerben.
 Mannschaftswettkampf (4 × 15 km gemeinsam) von der WM 1989 bis zur WM 1998 mit 10 Bewerben.
 Mixed-Staffel 2 × 6 km + 2 × 7,5 km (zwei Frauen, zwei Männer) seit der Mixed WM 2005 mit 12 Bewerben.
 Single-Mixed-Staffel 4 × 3 km + 1,5 km (eine Frau und ein Mann) seit der WM 2019 mit einem Bewerb.
 Insgesamt wurden in 136 Bewerben 256 Goldmedaillen, 254 Silber- und 256 Bronzemedaillen vergeben.

Einzel 
 1984 bis 1988: 10 Kilometer (dreimal Schießen)
 ab 1989: 15 Kilometer (viermal Schießen)

Sprint 
 1984 bis 1988: 5 Kilometer (zweimal Schießen)
 ab 1989: 7,5 Kilometer (zweimal Schießen)

Verfolgung 
 10 Kilometer (viermal Schießen)

Massenstart 
 12,5 Kilometer (viermal Schießen)

Staffel 
 1984 bis 1988: 3 × 5 Kilometer (je zweimal Schießen)
 1989 bis 1991: 3 × 7,5 Kilometer (je zweimal Schießen)
 1993 bis 2001: 4 × 7,5 Kilometer (je zweimal Schießen)
 ab 2003: 4 × 6 Kilometer (je zweimal Schießen)

Mannschaft 
 4 × 15 Kilometer gemeinsam (insgesamt viermal Schießen)

Mixed

Mixed-Staffel 
 2005 und 2006: 4 × 6 Kilometer (je zweimal Schießen)
 ab 2007: 2 × 6 und 2 × 7,5 Kilometer (je zweimal Schießen)

Single-Mixed-Staffel 
 4 × 3 km + 1,5 km (je viermal Schießen)

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Olympiasieger im Biathlon
 Liste der Juniorenweltmeister im Biathlon

Literatur 
 Sigi Heinrich, Frank Luck: Biathlon Kompakt. A–Z Sport Media Ltd, Berlin 2006, ISBN 3-939978-00-0.
 Christa Haas (Hrsg.), Patrick Reichelt, Nordisches Gold. Westermann Druck, Zwickau 2006, ISBN 3-89784-255-6.

Weblinks 
 Offizielle Athletenstatistik bei der IBU

 
!
Weltmeister
Biathlon